Dide ist ein Vor- oder Nachname.

Dide ist der Familienname von:
 Auguste Dide, (1839–1918), französischer Politiker

Dide bezeichnet:
 Dide (Schiff), deutsches Küstenmotorschiff